Krambek steht für
Krambek (Pinnau), einen Nebenfluss der Pinnau
Krambek (Luhnau), einen Nebenfluss der Luhnau
Krambek (Todenbüttel), Ortsteil